Folgende Liste gibt die historische Wertentwicklung des Euros gegenüber verschiedenen Währungen wieder (jährlicher Durchschnitt). In den Tabellen ist jeweils die Anzahl der lokalen Währungseinheiten die man für 1 Euro erhält (z. B. 1 Euro = 3,61 Brasilianische Real im Jahre 2017) angegeben. Die Mengeneinheit der Währung an sich muss allerdings noch nichts über ihren relativen Wert aussagen. So könnte infolge einer Währungsreform morgen ein neuer Euro eingeführt werden, der den Wert von 100 alten Euro besitzt ohne dass sich der relative Wert des Euro gegenüber anderen Währungen erhöht hätte. Für die Bewertung der relativen Stärke einer Währung ist es deshalb sinnvoller, die Wertentwicklung über einen langen Zeitraum zu betrachten. Verliert die Währung über einen längeren Zeitraum konstant an Wert, ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Wirtschaft des Landes oder der Länder, die diese Währung verwenden, in einem weniger robusten Zustand befindet als die der Eurozone (siehe z. B. die Türkische Lira). Generell werden Wechselkurse von allgemeiner Wirtschaftsentwicklung, Inflation, Geldpolitik, internationalen Kapitalströmen und politischen Ereignissen beeinflusst.

Liste (2021–2022) 
Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.

Liste (2020–2011) 
Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.

Liste (2010–2000) 
Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.

Einzelnachweise 

Euro-Wechselkurse
Euro